Vejrum kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vejrum (Struer Kommune) – et sogn i Vejrum Sogn, Struer Kommune
 Vejrum (Viborg Kommune) – et ejerlav i Vejrum Sogn, Viborg Kommune

 Se også
 Vejrum Sogn